Derendinger ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Derendinger (1920–1996), Schweizer Journalist und Politiker
 Marianne Flück-Derendinger (* 1957), Schweizer Bildhauerin

Siehe auch:
 Derendinger AG, Schweizer Unternehmen
 Derendingen